Félix Auger-Aliassime besegrade Stefanos Tsitsipas i finalen med 6–4, 6–2 och vann singeltiteln vid ABN AMRO World Tennis Tournament 2022. Det var hans första titel på ATP-touren efter åtta tidigare finalförluster. Det var även Tsitsipas åttonde finalförlust i en ATP 500-turnering.

Andrej Rubljov var regerande mästare, men han förlorade i semifinalen mot Auger-Aliassime. Rubljov nådde sin 11:e raka kvartsfinal i en ATP 500-turnering.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Bernabé Zapata Miralles
  Henri Laaksonen
  Jiří Lehečka
  Egor Gerasimov

Lucky loser
  Hugo Gaston

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Singel
ABN AMRO World Tennis Tournament 2022 – Singel